Dit is een lijst van restaurants in de provincie Zeeland die een Michelinster hebben of in het verleden er een gehad hebben. De lijst hieronder toont de restaurants op basis van de historisch hoogste waardering.

3 sterren 
 Inter Scaldes (Kruiningen)
 Oud Sluis (Sluis)

2 sterren 
 De Kromme Watergang (Hoofdplaat)
 Pure C (Cadzand)

1 ster 
 AIRrepublic (Cadzand)
 Het Groot Paradijs (Middelburg)
 Katseveer (Wilhelminadorp)
 Nolet Het Reymerswale (Yerseke)
 De Put (Vlissingen)
 Schuddebeurs (Zierikzee)
 Spetters (Breskens)
 Thermidor (Kapellebrug, Hulst)
 La Trinité (Sluis)
 't Veerhuis (Wolphaartsdijk)
 't Vlasbloemeken (Koewacht)

Kaart 

Michelinster